20. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Górskim – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 31 sierpnia - 6 września 2009 roku w Canberze w Australii.

Wyniki

Tabela medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie UCI 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2009 w kolarstwie
2009 w Australii
Sport w Canberze
Kolarstwo w Australii